Боаві́шта () може значити:

Футбольні клуби 

 Боавішта (Порту)
 Боавішта (Прая)
 Боавішта (Сакуарема)

Географічні назви 

 Боавішта — острів у складі держави Кабо-Верде